Альпійський патруль — Кожне життя безцінне () — австрійсько-німецький телесеріал. Сюжет оповідає про життя рятувальників, які здійснюють польоти на гелікоптері між Мюнхеном та Зальцбургом. Цей проект став найдорожчим за всю історію австрійського телебачення. У 2018 році почав транслюватися українською мовою на телеканалі НТН.

Сюжет 

«Головні герої - медики-рятувальники, допомагає їм пес Гонзо, чий гострий нюх і тонкий слух не раз рятували людей, що потрапили в біду. Команда гелікоптеру-117 - відважні хлопці, вони готові допомогти і підстрахувати будь-кого в найекстремальніших і найскладніших ситуаціях. Вивезти дітей з дитячого табору, повністю охопленого вогнем біля складу з пальним? Допомогти фельдшеру дістатися до човна з жінкою, яка народжує в шторм? Так, саме з такими труднощами і робочими моментами кожному з героїв доводиться стикатися практично кожен день. Вони поспішають на допомогу тим, хто потрапив у біду, вилітають за викликом, без секунди зволікання ... Втрачені миті можуть коштувати людині життя!»

Персонажі

Перелік епізодів 
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7

Примітки

Посилання 
 
 BK-117
 «Medicopter 117» /D-HECE/ 

Телесеріали Австрії